Molekulska formula -{C25H38O2}- se može odnositi na:
 Dimetilheptilpiran
 JWH-051
 CBD-DMH